Pododdziały wojskowej służby zdrowia noszące numer 4:

 4 Batalion Sanitarny (1922-1931 → Kadra Zapasowa 4 Szpitala Okręgowego) 
 4 Samodzielny Batalion Medyczno-Sanitarny 4 DP (1944-1945)
 4 Batalion Medyczny 4 DZ (1997-2001 ← 65 Batalion Medyczny-WSPL)
 4 Batalion Medyczno-Sanitarny 4 DPanc Armii Czerwonej (do 14 VIII 1941)